El término Municipios de Amazonas puede referirse a los siguientes anexos:

 Anexo:Municipios de Amazonas (Brasil).
 Anexo:Municipios de Amazonas (Colombia).
 Anexo:Municipios de Amazonas (Venezuela).